Сафаралиев — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Сафаралиев, Гаджимет Керимович (род. 1950) — советский и российский физик. Депутат Государственной Думы России III — VII созывов. Председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей.
 Сафаралиев, Олег Михайлович (род. 1952) — продюсер, режиссёр и сценарист.
 Сафаралиев, Рустам Касум оглы (1909—1991) — азербайджанский партийный деятель. Герой Социалистического Труда.
 Сафаралиев, Ханлар Гасан оглы (1885—1907) — азербайджанский рабочий, профсоюзный активист и революционер-социал-демократ.

Сафаралиева 
 Сафаралиева, Койкеб Камиль кызы (1907—1985) — советская и азербайджанская пианистка.

Топоним 
 Сафаралиев — прежнее название города Самух в Азербайджане (до 1992 года).